La Copa de la UEFA 2000-01 fou guanyada pel Liverpool FC gràcies a un gol d'or a la final davant del Deportivo Alavés.

Ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

¹ El partit de tornada a Vigo inicialment acabà 5-3 a favor del Celta, però la UEFA atorgà un resultat de 3-0 per alineació de dos jugadors suspesos per part de l'Estrella Roja.

Tercera ronda 

|}

Quarta ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Notes

Enllaços externs 

 Resultats a RSSSF
 http://www.uefa.com/competitions/UEFACup/history/Season=2000/intro.html

2000-2001
Competicions futbolístiques del 2000
Competicions futbolístiques del 2001